Пальчикова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носители 
 Пальчикова, Анастасия Валерьевна (род. 1982) — российский сценарист, режиссёр, певица, автор песен.
 Пальчикова, Ирина Гавриловна (род. 1959) — советская гандболистка, олимпийская чемпионка. Заслуженный мастер спорта СССР.
 Пальчикова, Ольга Игоревна (более известна под фамилией Житова; род. 1983) — российская волейболистка, член национальной сборной в 2006 году. Топоним 
 Пальчикова — деревня, Багриновское сельское поселение, Болховский район, Орловская область, Россия
 Пальчикова — деревня, Злынское сельское поселение, Болховский район, Орловская область, Россия